Georg Mylius ist der Name folgender Personen:

* Georg Mylius (Theologe, 1548) (1548–1607), deutscher lutherischer Theologe, Hochschullehrer und Generalsuperintendent
 Georg Mylius (Theologe, 1567) (1567–1626), deutscher lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Georg Mylius (Jurist) (1586–1637), deutscher Jurist und Richter
 Georg Mylius (Dichter) (1613–1640), deutscher Dichter
 Georg Mylius (Ingenieur) (1873–1960), deutscher Ingenieur, Geschäftsführer und Schatzmeister der Berliner Medizinischen Gesellschaft und Verwalter des Langenbeck-Virchow-Hauses
 Georg Gustav Ludwig August Mylius (1819–1887), deutscher Missionar
 Georg Heinrich Mylius (1884–1979), deutscher Pharmazeut
 Georg Philipp Mylius (1696–1781), deutscher Politiker, Bürgermeister von Heilbronn